Rockstrada é uma banda brasileira de rock formada em 2003, através de uma carona a caminho da cidade de Socorro - SP, onde o vocalista Rafael Pompeu conheceu os integrantes da primeira formação. Pompeu havia iniciado na música dois anos antes, após conhecer e conviver com Colin Hay, líder da banda australiana Men at Work, e sua esposa Cecilia Noel, durante uma viagem a Los Angeles, em setembro de 2001.

Desde sua origem, a Rockstrada realizou centenas de apresentações em mais de cinquenta cidades brasileiras, incluindo participações em festivais com bandas e artistas de diferentes gerações do rock nacional como Ira!, Pitty, RPM, Plebe Rude, Marcelo Nova, Nando Reis, Sérgio Britto (Titãs), Golpe de Estado, Inocentes, Pavilhão 9, Kiko Zambianchi, 365, Vivendo do Ócio, Vespas Mandarinas, Supercombo, Medulla, Zimbra, Franciso, el Hombre e Colomy.

Em seus shows, a Rockstrada já recebeu as participações de Nasi, Andre Jung, Thadeu Meneghini (Vespas Mandarinas), Taciana Barros (Gang 90, Pequeno Cidadão), Bianca Jhordão (Leela), Finho (365), Kim Kehl (Made in Brazil, Nasi e os Irmãos do Blues) e Michelle Abu (Ira! Acústico MTV).

O primeiro álbum da Rockstrada, "Novo Caminho", lançado em fevereiro de 2011, teve as participações de Edgard Scandurra (guitarrista e compositor do Ira!), Andre Jung (ex-baterista do Ira! e Titãs) e da percussionista Michelle Abu. Em fevereiro de 2021, durante a pandemia, a banda produziu um especial audiovisual celebrando o décimo aniversário de seu álbum de estreia, contando novamente com as participações de Edgard Scandurra e  Andre Jung, entre outros convidados.

A Rockstrada tem no Ira! uma de suas principais influências no rock nacional, tendo como projeto paralelo um show em tributo à banda paulistana, além de frequentemente abrir seus shows. Em 28 de outubro de 2022, as bandas lançaram uma música em conjunto, o single "O Jogo", composição de Rafael Pompeu.

História

Da Estrada Pra Estrada – A Origem 
Enquanto voltava para a casa, na cidade de Socorro - SP, na tarde de Natal em 2003, o musicista, cantor e compositor Rafael Pompeu deu carona para integrantes de uma banda que não possuía vocalista. Imediatamente, Pompeu preencheu a vaga e fundou a banda Free Way, que passou a se apresentar por diversas cidades da região.

No primeiro semestre de 2005, a banda teve sua primeira experiência de estúdio, gravando dez composições de Pompeu na demo "Da Estrada Pra Estrada", distribuída para amigos, fãs e contratantes. A demo continha músicas que a banda viria a regravar em futuros projetos como "Meu Minha Nosso", "Segunda Vez", "O Limite" e "A Vida Não Tem Preço".

Em junho de 2006, a Free Way gravou um teste para o programa Covernation da MTV Brasil, fazendo cover de Men at Work. Em outubro do mesmo ano, a banda passou a se chamar Rockstrada.

Novo Caminho e parcerias com o Ira!
Em dezembro de 2007, a Rockstrada abriu o show de Colin Hay (Men at Work) e da banda Spy Vs. Spy no Tom Brasil (atual Tokio Marine Hall) em São Paulo, e contou com a participação especial de Andre Jung, ex-baterista do Ira! e Titãs. Em abril de 2008, o cantor Nasi, vocalista do Ira!, participou de show da Rockstrada em Poços de Caldas - MG. Em maio de 2008, o baterista Emerson Silva entra para a Rockstrada.

A Rockstrada foi convidada pelo SESC Catanduva para apresentar, em janeiro de 2010, o show "Tributo IRA!", que contou com a participação especial de Andre Jung. O show acabou resultando numa turnê pelo estado de São Paulo, com passagens por casas na capital paulista como Manifesto e O Kazebre (atual Espaço Leste) e cidades do interior. 

Rafael Pompeu participou dos extras do primeiro DVD solo de Edgard Scandurra, "Amigos Invisíveis - 20 anos - Ao Vivo", lançado em 2010 pela Cultura Marcas, falando sobre a música do guitarrista.

Em 03 de fevereiro de 2011, a Rockstrada lançou seu primeiro álbum, "Novo Caminho", pela gravadora No Meu Canto Music, produzido por Rodrigo Signorini. O álbum contém treze músicas próprias e as participações de Edgard Scandurra, Andre Jung e Michelle Abu. "Novo Caminho" foi o único projeto fonográfico que reuniu dois integrantes do Ira! durante o hiato da banda, que durou de 2007 a 2014. O show de lançamento do álbum aconteceu na Livraria da Esquina, na capital paulista. 

As músicas "Fim do Mundo" e "Não Se Venda" foram premiadas em festivais de música autoral das cidades de Itapira - SP e Monte Sião - MG, respectivamente. Enquanto, "Longe do Chão", "Coração de Pedra", "Quem Saberá?" e "Fim do Mundo" foram incluídas em três coletâneas de Rock Brasileiro no exterior, lançadas pela distribuidora ONErpm, entre artistas como Nasi, CPM 22, Plebe Rude, Autoramas e Supercombo. O cantor Nasi lançou a música "Riding Like a Zombie", de "Novo Caminho", em seu programa na Kiss FM, em setembro de 2011.

Durante show no Festival de Inverno de Socorro - SP, em julho de 2013, Nasi chamou Rafael Pompeu ao palco e juntos cantaram "Bebendo Vinho", canção do gaúcho Wander Wildner, gravada pelo Ira! no álbum Isso é Amor de 1999. Nos anos seguintes, a Rockstrada recebeu como convidados para seus shows no Festival de Inverno de Socorro - SP, o baterista Andre Jung (2014), Michelle Abu (2015) e o guitarrista Kim Kehl (2016) - ex-integrante das bandas Made in Brazil e Nasi e os Irmãos do Blues. Em dezembro de 2015, entra para a Rockstrada o baixista Ricardo Alves.

Desde o retorno do Ira! ao palcos, em maio de 2014, a Rockstrada abre shows da banda em casas como O Kazebre (atual Espaço Leste), na capital paulista e no interior do estado de São Paulo.

Singles e Release Showlivre
A Rockstrada lançou, em fevereiro de 2013, o single "Eu não preciso de você". O clipe da música foi produzido com participação de fãs e amigos da banda, através de ação na internet. O cantor Nasi aparece no vídeo. A música chegou a ser executada no programa "Temos Vagas" da 89 FM - A Rádio Rock, em julho de 2014.

O próximo single lançado pela banda foi "Como eu te amei", em novembro de 2015. O clipe foi ilustrado pelo artista plástico paulistano Fábio Woody, do projeto "Paint My Song", durante apresentação da banda. O vídeo foi exibido pelo canal de televisão PlayTV e superou a marca de 50 mil visualizações na internet.

Em julho de 2016, a Rockstrada lançou uma edição limitada de sua própria cerveja artesanal, de maneira independente.
 
No ano de 2017, a banda lançou três singles: "Eu sou mais forte que você", em fevereiro; "Desordem e Regresso", em julho; e "A Vida Não Tem Preço", em outubro. 

Em 14 de novembro de 2017, a Rockstrada participou ao vivo do programa "Release Showlivre", transmitido na internet pelo Showlivre.com, apresentado por Clemente Nascimento, integrante das bandas Inocentes e Plebe Rude. Durante o programa, a banda falou sobre sua história e apresentou dez músicas de seu repertório autoral, incluindo a inédita "De Olho no Amanhã". A gravação do programa foi lançada em áudio e vídeo nas plataformas digitais como "Rockstrada no Release Showlivre (Ao Vivo)", o primeiro álbum ao vivo da banda.

Durante os anos de 2017, 2018, 2019 e em janeiro de 2020, a Rockstrada se apresentou diversas vezes no Memorial da América Latina em São Paulo, onde receberam como convidados, em diferentes shows: Thadeu Meneghini (Vespas Mandarinas), Taciana Barros (Gang 90, Pequeno Cidadão), Bianca Jhordão (Leela), Finho (365) e Kim Kehl (Made in Brazil, Nasi e os Irmãos do Blues).

Insano e 15 Anos
O guitarrista Tiago Gotardelo entra para a Rockstrada em maio de 2018 e produz o single "Encabulado Sem Razão", lançado em julho. 

Para celebrar seus quinze anos de existência, em dezembro de 2018, a Rockstrada lançou o documentário "#Rockstrada15Anos" – dirigido por Romeu V. Pompeu, irmão de Rafael Pompeu e vocalista da banda NoiZZy – e o EP "Insano", produzido por Gotardelo, contendo cinco músicas inéditas: "Insano", "Do Lado de Lá", "Não Perca a Cabeça", "Pessoas Problemas" e "Incivil".

As músicas de "Insano" foram executadas em programas das principais rádios de rock do país como Kiss FM  e 89 FM – A Rádio Rock, inclusive com participações ao vivo da banda nesta última. Foram lançados clipes para as cinco músicas do EP, todos dirigidos por Romeu V. Pompeu. Os clipes de "Pessoas Problemas" e "Incivil" foram exibidos pelo canal de TV por assinatura Music Box Brazil.

Em outubro de 2018, a Rockstrada participou do UltraSônico Festival, na capital paulista, dividindo a programação com as bandas Supercombo, Medulla, Zimbra, Menores Atos, Codinome Winchester e Mundo Sem sinal.

A Rockstrada lança uma nova edição limitada de sua própria cerveja artesanal, em agosto de 2019, em parceria com a Quinta do Malte de Socorro - SP.

#QuarentenaSessions e Novo Caminho 10 Anos
Durante a pandemia, em abril e julho de 2020, a Rockstrada lançou dois singles gravados remotamente pelos integrantes da banda e produzidos por Tiago Gotardelo, no que chamaram de "#QuarentenaSessions": uma nova versão para "De Olho No Amanhã" e a inédita "Tudo Vai Passar", composta pelos integrantes utilizando o WhatsApp. O processo de produção das "#QuarentenaSessions" foi tema de reportagem da EPTV Campinas, afiliada de TV Globo. A nova versão de "De Olho No Amanhã" foi executada no programa "Filhos da Pátria", apresentado por Clemente Nascimento na rádio Kiss FM.

Em fevereiro de 2021, a banda gravou um especial audiovisual para celebrar o décimo aniversário de "Novo Caminho", seu primeiro álbum. O especial foi gravado no estúdio Feeling, na Vila Mariana em São Paulo, e contou novamente com as participações de Edgard Scandurra e  Andre Jung, entre outros convidados. Além de apresentar ao vivo as treze músicas do álbum original, foram adicionadas duas inéditas ("Preciso do Seu Ar" - inspirada na cidade de Socorro-SP - e "Não Vale a Pena Chorar", compostas na época do trabalho original, mas que não foram incluídas no lançamento). 

O especial "Novo Caminho 10 Anos – Ao Vivo", que foi transmitido pelo canal de YouTube da banda, no dia 03 de abril de 2021, e teve áudio disponibilizado nas plataformas de música, também foi tema de reportagem da EPTV Campinas, afiliada de TV Globo.

No mês seguinte, em maio de 2021, a Rockstrada lançou a inédita "Quem Precisa Morrer?", composta por Rafael Pompeu e produzida por Tiago Gotardelo, chamando a atenção para a gravidade da pandemia. A música tocou em programas das rádios Kiss FM e 89 FM – A Rádio Rock.

Em julho de 2021, a Rockstrada ficou entre as quinze finalistas (entre 712 inscritas) do concurso "New Rock Bands" , realizado pela Prefeitura de São Paulo, programa "Autoral Brasil" da rádio Kiss FM e a produtora Top Link Music. Entre os jurados, estavam Rafael Bittencourt (Angra) e Jimmy London (Matanza).

A Rockstrada encerrou 2021 participando do festival "Rock in SP", na zona sul da capital paulista, juntamente com as bandas Ira!, RPM, Vespas Mandarinas, Golpe de Estado, Inocentes, Pavilhão 9, Kiko Zambianchi, Spoilers, entre outras.

Lançamento colaborativos
Em 28 de outubro de 2022, a Rockstrada lançou o single "O Jogo" em parceria com o Ira! , representado pelo vocalista Nasi e o guitarrista Edgard Scandurra.
 
"O Jogo" é o primeiro single do próximo álbum da Rockstrada, ainda sem título definido, previsto para 2023, quando a banda vai completar 20 anos de existência. A música, composta por Rafael Pompeu e produzida por Tiago Gotardelo, teve pré-lançamento em programas da rádio Kiss FM. 

"O Jogo" alcançou mais de 30 mil execuções no Spotify poucas semanas após seu lançamento. Assim como o clipe no YouTube, que já supera a marca de 43 mil visualizações. O clipe de "O Jogo", dirigido por Romeu V. Pompeu, estreou no canal Music Box Brazil em 29 de dezembro de 2022.

Em 11 de dezembro de 2022, a Rockstrada se apresentou na "Virada SP" em Santa Bárbara d'Oeste (SP), dividindo a programação com Pitty, Vitor Kley, Franciso, el Hombre, Nando Reis e Colomy. 

Em colaboração com a banda Vespas Mandarinas, a Rockstrada lançou o single "Não Quero Mudar" em 27 de janeiro de 2023.

Discografia

Álbuns e EPs
 2005 - Da Estrada Pra Estrada (Demo/Não Lançado Comercialmente) (Independente)
 2011 - Novo Caminho (No Meu Canto Music)
 2017 - Rockstrada no Release Showlivre (Ao Vivo) (Showlivre)
 2018 - Insano (EP) (Independente)
 2021 - Novo Caminho 10 Anos (Ao Vivo) (Independente)

Singles
 2013 - Eu Não Preciso de Você (Independente)
 2015 - Como Eu Te Amei (Independente)
 2017 - Eu Sou Mais Forte Que Você (Independente)
 2017 - Desordem e Regresso (Independente)
 2017 - A Vida Não Tem Preço (Independente)
 2018 - Encabulado Sem Razão (Independente)
 2020 - De Olho no Amanhã #QuarentenaSessions (Independente)
 2020 - Tudo Vai Passar #QuarentenaSessions (Independente)
 2021 - Quem Precisar Morrer? (Independente)
 2022 - Rockstrada + Ira! – O Jogo (Independente)
 2023 - Rockstrada + Vespas Mandarinas – Não Quero Mudar (Independente)

Filmografia
 2013 - Terceiro Andar Comprimido Volume Um (DVD) (Independente)
 2017 - Rockstrada no Release Showlivre (Ao Vivo) (Showlivre)
 2019 - #Rockstrada15Anos (Documentário) (Independente)
 2021 - Novo Caminho 10 Anos (Ao Vivo) (Independente)

Integrantes 
 Rafael Pompeu - vocalista, guitarrista e violonista (desde 2003)
 Emerson Silva - baterista (desde 2008)
 Ricardo Alves - baixista (desde 2015)
 Tiago Gotardelo - guitarrista e vocais (desde 2018)

Ligações externas
 Página oficial